Джон Смит () или :
 в английском языке часто употребляется как экземплификант.
  (1554—1612) — основатель баптизма в Англии.
 Смит, Джон (1580—1631) — британский писатель и моряк, один из основателей первого британского поселения в Северной Америке.
 Смит, Джон (1618—1652) — английский философ и теолог.
 Смит, Джон (1655—1723) — английский государственный и политический деятель, дважды занимавший пост канцлера казначейства.
 Смит, Джон (ум. 1922) — индеец-чиппева, считавшийся долгожителем; на момент смерти, как утверждается, ему было 137 лет.
 Смит, Джон (1899—1973) — канадский гребец.
 Смит, Джон (1928—2007) — ирландский профессиональный снукерный рефери.
 Смит, Джон (1938—1994) — британский политический деятель, лейборист.
 Смит, Джон (род. 1944) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
 Смит, Джон Уильям (род. 1965) — американский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион (1988, 1992).
 Смит, Джон (род. 1990) — южноафриканский спортсмен, Олимпийский чемпион в академической гребле 2012 года.
 Смит, Джон Джордж (1893—1983) — британский военный и политический деятель.
 Смит, Джон Доннелл (1829—1928) — американский ботаник-систематик, капитан кавалерии армии конфедератов.
 Смит, Джон Ли (1894—1963) — американский политик, 32-й вице-губернатор Техаса.
 Смит, Джон Рафаэль (1752—1812) — английский гравёр-меццотинтист и живописец, мастер репродукционной гравюры.
 Смит, Джон Стаффорд (1750—1836) — английский музыковед и композитор, автор мелодии национального гимна США.
 Смит, Джон Томас (гравёр) (1766—1833) — английский художник, рисовальщик и гравёр, теоретик искусства, известный также как «Смит Античность» 
 Смит, Джон Френсис (род. 1938) — бывший президент и председатель совета директоров General Motors.
 Смит, Джон Чарльз (псевдоним: Джек Пикфорд; 1896—1933) — американский актёр канадского происхождения.
 Смит, Майкл Джон (1945—1986) — астронавт НАСА
 Смит, Патрик Джон (род. 1932) — американский музыкальный критик и музыковед.
 Смит, Эдвард Джон(1850—1912) — английский морской офицер.
 Сомерс-Смит, Джон (1887—1916) — британский гребец.
 Мейнард Смит, Джон (1920—2004) — английский эволюционный биолог и генетик.
 Моффат, Джон Смит (1835—1918) — британский миссионер и колониальный агент на Юге Африки.
Вымышленные персонажи:
 Джон Смит — персонаж сказочного цикла А. М. Волкова о Волшебной стране.
 Джон «Ганнибал» Смит — персонаж комедийного телесериала «Команда „А“».

См. также 
 Смит, Джек